Papegoja kan syfta på:

 Papegojfåglar – en ordning inom klassen
 Papegojfiskar – en underfamilj av tropiska fiskar tillhörande ordningen abborrartade fiskar
 Papegojalka – en liten havsfågel som lever i norra Stilla havet
 Papegojamadiner – ett fågelsläkte med astrilder
 Papegojblomsväxter – en liten familj med enhjärtbladiga växter 
 Papegojblomssläktet – ett växtsläkte i familjen papegojblomsväxter
 Papegojstjärt – en art i familjen ananasväxter
 Papegojsjuka – en sjukdom som kan smitta från djur till människa
Papegoja (adelsätt) – adlig ätt från Västergötland

Personer
 Johan Papegoja (~1610–1667), den femte guvernören över Nya Sverige
 Bernt Papegoja (1600-talet), kapten i flottan